, aristocrate thessalien, disciple de Gorgias ;
 Aristippe de Cyrène, philosophe grec des  ;
 Aristippe le Jeune, philosophe grec du , petit-fils du précédent ;
 Aristippe, tyran d'Argos au  ;
 Henri Aristippe, lettré sicilien du .